Hermandad del Descendimiento (o Cofradía del Descendimiento) puede referirse a las siguientes cofradías y hermandades de Semana Santa en España:

La Hermandad del Descendimiento, de Málaga.
La Cofradía del Descendimiento de Cristo, de Requena.
La Hermandad de La Quinta Angustia, de Sevilla.
La Cofradía del Descendimiento y Santísimo Cristo de la Buena Muerte, de Valladolid.
La Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora, de Zaragoza.